galambbegy, Valerianella növénynemzetség;
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „galambbegy”; e növények listája a nemzetségről szóló szócikkben olvasható.
 galambbegy, Valerianella locusta növényfaj; salátagalambbegy, madársaláta, mezeisaláta